

Anni
30 – anno del I secolo d.C.
30 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
30 – numero naturale

Musica
30 – album di Gianni Fiorellino del 2012
30 – album dei Bertas del 1998
30 – album di Harry Connick Jr. del 2001
30 – album di Adele del 2021

Pagine correlate
Trenta (disambigua)